

Kihívás
Filmek
 Kihívás (O Desafio) (1966) brazil film
 Kihívás (Provoked) (1989) amerikai film
Rádió
 Kihívás, rádióműsor a Kossuth Rádióban

A kihívás
 A kihívás (The Challenge), 1938-as brit film, rendezte Milton Rosmer, Luis Trenker
 A kihívás (La sfida), 1958-as olasz film, rendezte Francesco Rosi
 Kihívás (O Desafio), 1966-os brazil film, rendezte Paulo César Saraceni
 A kihívás (Defiance), 1980-as amerikai film, rendezte John Flynn
 A kihívás (The Challenge), 2003-as amerikai tévéfilm az Olsen-ikrek főszereplésével, rendezte Craig Shapiro